För Granhammar i Kungsörs kommun, se Granhammar, Kungsör.
Granhammar är en ort i Upplands-Bro kommun nordväst om Stockholm. 

Det första skriftliga belägget om Granhammar är daterat år 1299. Här finns Västra Ryds sockens största gård, Granhammars slott. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1750-1752 efter ritningar av slottsarkitekten Carl Hårleman. 

Slottet är byggnadsminne sedan 1994 och har nyligen rustats utvändigt. Invändigt är många av originaldetaljerna bevarade, som kakelugnar och dörrar från byggåret. Dock är de unika gyllenläderstapeterna från 1600-talet borta. Sedan 1964 är Svea Livgarde stationerat vid Granhammar och huset ligger numera inom militärt skyddsområde.

Granhammarsmannen hittades här.

Se även
Granhammars slott

Orter i Upplands-Bro kommun